Токен () — термин, в русском языке имеющий несколько узких значений:
 Токен — монетовидный жетон, использовавшийся в качестве заменителя денег при недостатке наличных средств.
 Токен (информационная безопасность), или ключ — компактное устройство в виде USB-брелока, предназначенное для авторизации пользователя, защиты электронной переписки, безопасного удаленного доступа к информационным ресурсам, надежного хранения данных;
 Токен (лексический анализ) — последовательности символов в лексическом анализе в информатике, соответствующий лексеме.
 Токен (семиотика) (ср. Type-token distinction) — конкретный представитель типа объектов; понятие, используемое в семиотике, философии языка и логике.
 Токен (настольные игры) — жетон, карта или изображение, заменяющее собой миниатюру или иной игровой элемент в настольных ролевых играх.
 Токен (криптовалюта) — единица учета, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе.

См. также 
 Токен Блэк
 Token ring
 Маркер доступа ()
Токенизация